Alejandro Díaz es un nombre de hombre que puede hacer referencia a:

 Alejandro Díaz, atleta chileno.
 Alejandro Díaz Quezada, beisbolista dominicano.
 Alejandro Díaz Cabeza de Vaca, político guatemalteco.
 Alejandro Díaz García, futbolista español.
 Alejandro Díaz Liceaga, futbolista mexicano.
 Alejandro Matías Díaz, futbolista argentino.